Abbazia di Saint-Denis – chiesa di Parigi
 Basilique de Saint-Denis – stazione della metropolitana di Parigi